«Ужас Амитивилля» — фильмы:

 Ужас Амитивилля (фильм, 1979)
 Ужас Амитивилля (фильм, 2005)